Aristòtim d'Elis (en llatí Aristotymus, en grec antic Άριστώτυμος) fou tirà d'Elis amb l'ajut d'Antígon II Gònates, rei de Macedònia.

Va governar només uns mesos, potser sis, durant els quals va actuar cruelment i va expulsar 800 ciutadans. Va ser assassinat per Hel·lànic, Ciló, Trasibul i d'altres conspiradors, que posteriorment van ser honorats pels etolis amb una estàtua a Olímpia, segons diuen Pausànies i Plutarc.

Referències 

Tirans
Persones d'Elis
Governants de l'antiga Grècia
Polítics de l'antiga Grècia